Shazam pode ser:

Shazam! (filme) filme da DC Entertainment baseado em quadrinhos
 Shazam (aplicativo), aplicativo de identificação de música para smartphones
 Shazam, álbum da banda britânica The Move.
Shazam, anteriormente conhecido como Capitão Marvel, personagem em quadrinhos originalmente da Fawcett Comics, e adquirido pela DC Comics.
 Mago Shazam,  mago responsável pelos poderes do Shazam/Capitão Marvel.
 Shazam! (série de TV),  série de televisão live-action da década de 1970 baseada nas aventuras do Capitão Marvel.
 The Kid Superpower Hour with Shazam!, série de desenhos animados da década de 1980 sobre o Capitão Marvel e a Família Marvel.
 Shazzan, personagem da Hanna-Barbera, anteriormente chamado  Shazam, o Gênio
 Shazam, o software de estatística
Desambiguação

Ver também
 Chazan, cantor de culto judaico, equivalente ao chantre na liturgia cristã